Trelleborg désigne :
La ville suédoise de Trelleborg, chef-lieu de la commune de Trelleborg ;
La compagnie suédoise de pneumatiques Trelleborg AB ;
La forteresse danoise de Trelleborg.

Homonymie de toponyme